A 645-ös jelzésű elővárosi autóbusz Bugyi és Kiskunlacháza között közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||∫|| Bugyi, Ipari Parkvégállomás||23
|align=left|
|-
|1||∫|| Bugyi, dabasi útelágazás||22
|align=left|
|-
|2||∫|| Bugyi, Hatház utca||21
|align=left|
|-
|3||0|| Bugyi, községháza||20
|align=left|
|-
|4||1|| Bugyi, Piac tér||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Bugyi–Kiskunlacháza közigazgatási határa
|-
|10||7|| Vincze Kovács tanya||13
|
|-
|16||13|| Kiskunlacháza, vasútállomás bejárati út||7
|align=left|
|-
|17||14|| Kiskunlacháza, gépállomás||6
|align=left|
|-
|18||15|| Kiskunlacháza, Katona József utca||5
|align=left|
|-
|19||16|| Kiskunlacháza, malom||4
|align=left|
|-
|20||17|| Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||3
|align=left|
|-
|∫||18|| Kiskunlacháza, Dózsa György utca 136.||2
|align=left|
|-
|∫||19|| Kiskunlacháza, Miska Csárda||1
|align=left|
|-
|∫||20|| Kiskunlacháza, ráckevei elágazásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Bugyi autóbuszvonalai